Иоганн Казимир Пфальц-Зиммернский (; 7 марта 1543, Зиммерн — 16 января 1592, Гейдельберг) — пфальцграф Рейнский, регент Курпфальца с 1583 года, четвёртый сын курфюрста Фридриха III Благочестивого.

Биография 
В 1567 году успешно помогал гугенотам; с меньшим успехом в 1575 и 1576 годах сражался во Франции, а в 1578 году — в Нидерландах.

В 1583 году Иоганн стал опекуном своего племянника Фридриха IV и, в качестве администратора, ввёл во всем Пфальце реформатство; жителям Пфальца, таким образом, пришлось третий раз в течение столетия менять веру.

Свою жену Елизавету Саксонскую, дочь курфюрста Августа, Иоганн в 1589 году заточил за неверность и покушение на убийство. Дочь Доротея вышла замуж за князя Ангальт-Дессауского Иоганна Казимира.

Его письма издал Бецольд: «Briefe des Pfalzgrafen Johann Kasimirs» (Мюнхен, 1882—1884).
Похоронен в церкви Святого Духа в Гейдельберге.

Дети 
 сын (1573)
 Мария (1576—1577)
 Елизавета (1578—1580)
 Доротея (1581—1631), с 1595 года супруга князя Ангальт-Дессау Иоганна Георга I (1598—1618)
 дочь (1584)
 дочь (1585)

Предки

Примечания

Литература 
 

Пфальцграфы Рейнские